Osiedle Chabrów - opolskie osiedle mieszkaniowe przy ul. Chabrów i ul. Luboszyckiej, część Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość". Dojazd autobusami MZK linii nr 3, 7, 18, 21, N.

Najstarsza część osiedla, tzw. dzielnica Górska - zlokalizowana przy ul. Tatrzańskiej, Karpackiej i Luboszyckiej, powstawała w latach 1962-1965. Składają się na nią bloki czteropiętrowe z łączną liczbą 364 mieszkań.

Kolejna część osiedla, tzw. dzielnica Chabry, usytuowana jest po obu stronach ul. Chabrów. Pierwsze 4 czteropiętrowe bloki, po południowej stronie ulicy, oddano do użytku w latach 1966-67. Od 1969 do 1974 roku trwała zabudowa po północnej stronie ulicy, poczynając od skrzyżowania z ul. Luboszycką. W tej części znajdują się czteropiętrowe "punktowce" i "boniny" oraz dziesięciopiętrowe "deskowce". W sumie w dzielnicy Chabry znajdują się 24 budynki z 1986 mieszkaniami.

Łącznie na osiedlu Chabrów mieszka ok. 8,6 tys. ludzi; działają 2 przedszkola, szkoła podstawowa, klub osiedlowy i biblioteka; w budowie jest kościół pw. św. Karola Boromeusza. Przy skrzyżowaniu z ulicą Oleską znajduje się Komisariat Policji. Osiedle graniczy od północy z dużym, wciąż aktywnym kamieniołomem margla oraz polami uprawnymi. Nazwa dzielnicy wzięła się od rosnących niegdyś na owych polach chwastów - chabrów. Niegdyś funkcjonowało miasteczko indiańskie z drewniano-linowymi konstrukcjami oraz miasteczko rowerowe, które w czasach swej świetności było miniaturą dróg wraz z działającą sygnalizacją świetlną.

Zwyczajowo w obręb osiedla Chabrów włączana jest również przedwojenna zabudowa jednorodzinna ograniczona ulicą Oleską, Chabrów i torami kolejowymi. W tamtej okolicy znajduje się kompleks sportowy: basen letni "Błękitna Fala" (przy pl. Róż) i stadion Odry Opole (przy ul. Oleskiej). Formalnie częścią osiedla Chabrów (jako części OSM "Przyszłość") jest dzielnica Wilsona znajdująca się przy ul. Wilsona i Orzechowej, w Kolonii Gosławickiej. Została ona oddana do użytku w latach 1987-91. Składa się z niskich 11 budynków z 234 mieszkaniami.

Chabrów